Luca Martinelli (1982-) – allenatore di pallavolo italiano
 Luca Martinelli (1988-) – calciatore italiano
 Luca Martinelli (1989-) – rugbista a 15 italiano
 Luca Martinelli (? – 1629) – pittore italiano